Појам Епиметеј може да се односи на:
 Епиметеј (сателит),
 Епиметеј (митологија),